vuk
 Vučica (rijeka), pritoka Karašice
 Vučica (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad, Crna Gora